ABSP est un sigle qui peut désigner :
 Association belge de science politique ;
 Association of British Scrabble Players.